Termin Sijalidaza ima više značenja.

 Sijalatna O-acetilestaraza, enzim
 Ekso-a-sijalidaza, enzim